Distel steht für:
 Disteln, umgangssprachliche Bezeichnung verschiedener Pflanzen
 Distel (Manet), Gemälde von Édouard Manet
 Distel (Heraldik), gemeine Figur in der Wappenkunst
 Distel Literaturverlag, Heilbronn
 Kabarett-Theater Distel, in der DDR gegründetes Berliner Kabarett
 Die Distel (Film), deutscher Kinder-Krimi von Gernot Krää (1992)
 mundartliche Variante des Holzbearbeitungswerkzeugs Dechsel

Personen:
 Barbara Distel (* 1943), deutsche Kuratorin und Publizistin
 Céline Distel-Bonnet (* 1987), französische Leichtathletin
 Christoph Daniel Distel (1666–1710), deutscher Arzt 
 Friedrich Distel (1827–1904), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Herbert Distel (* 1942), Schweizer Künstler
 Hermann Distel (1875–1945), deutscher Architekt
 Matthias Distel (* 1976), deutscher Partyschlager-Sänger, Produzent und Unternehmer
 Rolf Distel (1897–1968), deutscher Architekt
 Sacha Distel (1933–2004), französischer Chansonnier und Jazzgitarrist
 Theodor Distel (1849–1912), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Diestel (Begriffsklärung)